Таверовка — название населённых пунктов на Украине:

 Таверовка — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Таверовка — посёлок в Богодуховском районе Харьковской области.